Bunbury ist der Name

 des deutschen Titels einer Komödie von Oscar Wilde, siehe The Importance of Being Earnest
 des Musicals Mein Freund Bunbury, nach The Importance of Being Earnest
 einer Stadt in Western Australia, siehe Bunbury (Western Australia)
 von Enrique Bunbury (* 1967), spanischer Komponist und Sänger

Bunbury ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Bunbury (* 1967), kanadischer Fußballspieler

 Kylie Bunbury (* 1989), kanadische Schauspielerin
 Teal Bunbury (* 1990), kanadisch-US-amerikanischer Fußballspieler